Михаил Добровольский:
 Добровольский, Михаил Игнатьевич (1899—1951) — советский военный деятель, полковник.
 Добровольский, Михаил Михайлович (1860—1914) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Добровольский, Михаил Николаевич (1912—2010) — лауреат Сталинской премии.
 Добровольский, Михаил Родионович (1904—1975) — советский военный деятель, полковник.